Tlogowungu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tlogowungu, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Tlogowungu (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 111,27), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar